Carache peut désigner :

Toponymes

Carache : l'une des îles de l'archipel des Bijagos.



Localités 
 Carache : chef-lieu de la municipalité de Carache dans l'État de Trujillo ;
 Carache : localité de la paroisse civile de Tinaquillo de la municipalité de Falcón dans l'État de Cojedes.

Subdivisions 
 Carache : l'une des ving municipalités de l'État de Trujillo ;
 Carache : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Carache dans l'État de Trujillo.

Zoologie 
 Carache : l'un des noms vernaculaires de l'espèce de poisson Carassius carassius .

Autre 
Les Carrache (nom francisé des Carracci) sont trois peintres italiens : Annibale (1560-1609), son frère Agostino (1557-1602) et leur cousin Lodovico (1555-1619).

Homonymie de toponyme